A National Basketball Association 1962–1963-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 17. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Bill Russell lett.

A Warriors Philadelphiából San Franciscóba költözött. A Chicago Packers Chicago Zephyrs néven folytatta szereplését.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bill Russell
Az év újonca: Terry Dischinger

All-Star-mérkőzés 

MVP: Bill Russell
Vezetőedzők: Red Auerbach (Kelet), Fred Schaus (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba